Kobori ist der Familienname folgender Personen:

 Kobori Masakazu (1579–1647), Baumeister des Shogunats zu Beginn der Edo-Zeit
 Momoko Kobori (* 1998), japanische Tennisspielerin
 Sora Kobori (* 2002), japanischer Fußballspieler 
 Takayuki Kobori (* 1969), japanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Kobori Tomoto (1864–1931), japanischer Maler
 Yūsuke Kobori (* 1981), japanischer Boxer